Piorno blanco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus multiflorus;
 el nombre común de la planta Genista florida; o
 el nombre común de la planta '''''Echinospartum boissieri.